Ray Brown (atleet), Amerikaans middellangeafstandsloper
 Ray Brown (musicus), Amerikaans bassist
 Ray Brown (worstelaar), Australisch worstelaar